Verity Baptist Church (en català: Església Baptista Veritable) és un ministeri cristià que es troba a la ciutat de Sacramento, a l'Estat de Califòrnia als Estats Units d'Amèrica, la congregació religiosa és dirigida i liderada pel pastor Roger Jiménez, el pastor està casat i és el pare de quatre infants (dos nens i dues nenes). L'Església és un jove ministeri cristià, que desitja fer arribar als habitants de Sacramento i els seus voltants, l'Evangeli del senyor Jesucrist. L'Església Baptista de la Veritat, solament accepta com a vàlida la Bíblia del Rei Jaume. La congregació es defineix com una Església Baptista, fonamental, i independent. L'Església s'oposa a l'homosexualitat. El pastor Jiménez va fer unes declaracions molt polèmiques després de la Massacre de la discoteca Pulse d'Orlando de 2016, Florida, aquestes declaracions van generar una forta controvèrsia i protestes.

Referències

Enllaços externs 
 Església Baptista de la Veritat 

Cultura de Califòrnia
Esglésies baptistes
Sacramento